La seconde EU Cup (Football australien) s'est déroulée à Hambourg en Allemagne le .

Équipes

Résultats

Groupes préliminaires 

Légende : Pts : nombre de points (la victoire vaut 2 points, le match nul 1, la défaite 0), J : nombre de matches joués, G : nombre de matches gagnés, N : nombre de matches nuls, P : nombre de matches perdus, PP : nombre de points marqués, PC : nombre de points encaissés, Diff. : différence de points, en vert et gras les équipes qualifiées, en blanc et italique celles éliminées.

Repêchage

Tableau final

Matchs de classement

place

place

place

place

place

Classement final

Références 

2007
Événement sportif à Hambourg
Sport en Allemagne en 2007
Sport en septembre 2007